Colen ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Colen

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Colen (auch: Kolen oder Marienlof), seit 1822 belgisches Kloster der Zisterzienserinnen in Kerniel, Borgloon, Provinz Limburg (Belgien), Bistum Hasselt